Amandine Plasson (née en 1987), footballeuse française
 Emmanuel Plasson (né en 1965), chef d'orchestre français
 Michel Plasson (né en 1933), chef d'orchestre français, père d'Emmanuel